Poncano ima više značenja:
 Poncano (Bolonja)
 Poncano (Firenca)
 Poncano (Pistoja)
 Poncano (Teramo)
 Ponzano Veneto
 Poncano (Viterbo)